Ермо́шин (женская форма — Ермо́шина) — русская фамилия; имеет женскую форму Ермошина.

Известные носители:
 Ермошин, Андрей Фёдорович (род. 1959) — врач-психотерапевт, телеведущий, автор психотерапевтического метода «психокатализ».
 Ермошин, Виктор Васильевич (род. 1953) — российский ученый, картограф, директор Тихоокеанского института географии ДВО РАН с 2016 по 2019 гг.
 Ермошин, Владимир Васильевич (род. 1942) — белорусский государственный и политический деятель.
 Ермошин, Павел Константинович (1907—1989) — советский дипломат.
 Ермошин, Роман Николаевич (род. 1985) — российский предприниматель и общественный деятель.

Ермошина 
 Ермошина, Галина Геннадьевна (род. 1962) — русская поэтесса, прозаик, литературный критик, переводчица, библиограф.
 Ермошина, Лидия Михайловна (род. 1953) — белорусский государственный и политический деятель.